Alimow () bzw. die weibliche Form Alimowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fjodorowitsch Alimow (1933–2019), sowjetischer Biologe
 Chalida Samiulowna Alimowa (* 1969), russische Naturbahnrodlerin
 Denis Alimow (* 1979), russischer Naturbahnrodler
 Igor Alexandrowitsch Alimow (* 1964), russischer Sinologe
 Natalja Adamowna Alimowa (* 1978), russische Volleyballspielerin
 Raschid Alimow (* 1953), tadschikischer Politiker und Diplomat
 Ulugbek Alimow (* 1989), usbekischer Gewichtheber